Centrum Studiów nad Leonardem da Vinci (zwane także Centrum Hammera) - centrum zajmujące się gromadzeniem zbiorów oraz badaniami nad życiem i pracą włoskiego artysty renesansowego Leonarda da Vinci. Instytucja została założona w 1985 r. dzięki pomocy Armanda Hammera.

Dyrektorem centrum został Carlo Pedretti. Program pracy centrum obejmował działalność akademicką, wydawniczą i organizację wystaw m.in. przy współpracy z Muzeum im. Leonarda da Vinci w Vinci oraz publikowanie rocznika Achademia Leonardi Vinci. Włoska siedziba centrum znajduje się na Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Urbino.

Bibliografia 
 Leonardo da Vinci, Artysta i dzieło, red.: D. Dzierżanowska, wyd. Arkady, Warszawa 2005, ISBN 83-213-4419-4.

Instytuty badań nad Leonardem da Vinci